Chen Yi (1883-1950) – chiński wojskowy, działacz Kuomintangu, pierwszy po 1945 r. chiński gubernator Tajwanu.
 Chen Yi (1901-1972) – chiński wojskowy, komunista. Marszałek ChRL i minister spraw zagranicznych w latach 1958-1972.
 Chen Yi (1986-) – tajwańska tenisistka.